Следващата таблица на интеграли (примитивни функции) с рационална функция. За по-пълна таблица на интеграли, виж Таблични интеграли.

{|
| || 
|-
| || 
|-
| || 
|}

{|
| || 
|-
|||
|-
|||
|}

{|
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|}

{|
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
|-
|||
 
|-
| ||
 
|}

{|
|||
 
|-
| ||
 
|-
| ||
 
|-
|||
|}

{|
| ||
 
|-
| ||
 
|-
| ||
 
|}

 
 
 

Всяка рационална функция може да се интегрира с прилагането на горните формули и с разлагане на дробни функции при интегрирането, т.е. чрез разлагането на рационалната функция до сума от функции във формата:
 .

Списъци, свързани с математиката